Pajusalu ist der Familienname folgender Personen:

 Kaisa Pajusalu (* 1989), estnische Ruderin
 Karl Pajusalu (* 1963), estnischer Sprachwissenschaftler
 Raimo Pajusalu (* 1981), estnischer Volleyballspieler
 Renate Pajusalu (* 1963), estnische Sprachwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Palusalu
 Pajualuse